Bres – re dei Túatha Dé Danann
 Bres Rí – re supremo d'Irlanda
 Giuseppe Bres – scrittore e critico d'arte italiano
 Madeleine Brès – medico e accademica francese

Pagine correlate
 Saint-Brès